Trevisan ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Trevisan (1916–1998), brasilianischer Geistlicher und Weihbischof in Rio de Janeiro

 Bernard von Trevisan (auch Bernard von Treviso), Alchemist und Autor
 Giancarla Trevisan (* 1993), italienische Leichtathletin
 Giovanni Trevisan (1503–1590), Patriarch von Venedig
 Henrique Trevisan (* 1997), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Luca Trevisan (* 1971), italienischer Mathematiker und Informatiker
 Ludovico Trevisan (1401–1465), venezianischer Kardinal
 Marcantonio Trevisan (1475–1554), Doge von Venedig
 Martina Trevisan (* 1993), italienische Tennisspielerin
 Matteo Trevisan (* 1989), italienischer Tennisspieler
 Tobias Trevisan (* 1959), Schweizer Verlagsmanager
 Vittore Benedetto Antonio Trevisan de Saint-Léon (1818–1897), italienischer Mykologe

Siehe auch:
 Bernhardus Trevisanus (1406–1490), italienischer Alchemist